

Geografia
 Arrieta –  comune spagnolo di situato nella comunità autonoma dei Paesi Baschi
 Arrieta – villaggio nel comune spagnolo di Haría, nella comunità autonoma delle Canarie

Persone
 Arturo Arrieta (1911 – ...) – calciatore argentino
 Cristian Arrieta (1979) – allenatore di calcio ed ex calciatore statunitense naturalizzato portoricano
 Darío Brizuela Arrieta (1994) – cestista spagnolo
 Emilio Arrieta (1823-1894) – compositore spagnolo
 Jairo Arrieta (1983) – calciatore costaricano
 Jake Arrieta (1986) – giocatore di baseball statunitense
 José Araquistáin Arrieta (1937) – ex calciatore spagnolo
 José Luis Arrieta (1971) – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada spagnolo
 Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru (1951) – vescovo cattolico spagnolo
 Luis Arrieta (... – 1972) – calciatore argentino